Васи́лий Ива́нович Тимофе́ев:
 Тимофеев, Василий Иванович (1783—1850) — российский генерал от инфантерии, герой Бородинского сражения.
 Тимофеев, Василий Иванович (1915—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза (посмертно).